

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 18 podstawowych
 Anielin – część miasta Karczew
 Anielin – część miasta Otwock
 Anielin – osada wsi Strzelewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Anielin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Anielin – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Anielin – część wsi Kożuchówka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Anielin – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy
 Anielin – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Anielin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Anielin – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne
 Anielin – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Anielin – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Anielin – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Anielin – część wsi Garnowo Duże w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Anielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Anielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Anielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Anielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew
 Anielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto
 Anielin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Anielin – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Anielin – część wsi Pępowo w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Anielin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Anielin – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek

Inne 
 Anielin – nieofic. osada wsi Ślesin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią

Zobacz też 
 Anielin Swędowski
 Anielinek
 Anielino
 Anieliny
 Anielina
 Anielina (Białoruś) (hist. Anielin)
 Angelówka (hist. Engelsberg, Anielin) – wieś  w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim

Linki zewnętrzne